«Work That Magic» () — песня, записанная американской певицей Донной Саммер для её пятнадцатого студийного альбома Mistaken Identity 1991 года. Авторами песни стали Донна Саммер, , Иви Нельсон, Энтони Смит и Лэрри Хенли. В то время как большая часть треков на альбоме имела urban-звучание, эта песня имела танцевальное звучание.

Песня была выпущена 18 ноября 1991 года лейблами Atlantic Records (в США) и Warner Bros. Records (в Европе и Австралии) как второй и последний сингл с альбома. В некоторых изданиях альбома (включая британское) версия песни была заменена ремиксом Иэна Стэнли. Другая ремикс-версия песни была использована в музыкальном клипе. Эта же версия была выпущена как сингл в Великобритании (вместо «When Love Cries», которая была синглом в Америке и Европе). Песня достигла пика на 74-м месте в британском чарте синглов.

Варианты издания 
 США — 12" (Atlantic — 0-85925)
 «Work That Magic» (Extended ISA Remix) — 6:20
 «Work That Magic» (ISA Remix) — 5:00
 «Work That Magic» (Capricorn Remix) — 4:34
 «Let There Be Peace» (LP Version) — 3:59

 США — 12" promo (Atlantic — DMD 1758)
 «Work That Magic» (Extended ISA Remix) — 6:20
 «Work That Magic» (ISA Remix) — 5:00
 «Work That Magic» (Capricorn Remix) — 4:34
 «Let There Be Peace» (LP Version) — 3:59

 США — 12" single (WEA International Inc. — U 5937T)
 «Work That Magic» (Extended ISA Remix)
 «Work That Magic» (Capricorn ISA Remix)
 «Let There Be Peace»

 Великобритания — CD (Warner Bros. — U5937CD)
 «Work That Magic» (ISA Full Length Remix) — 5:00
 «This Time I Know It’s for Real» — 3:36
 «Dinner with Gershwin» — 4:37
 «State of Independence» — 5:50

Чарты

Примечания

Ссылки 



Песни 1991 года
Песни Донны Саммер
Синглы Atlantic Records
Синглы Warner Bros. Records
Песни, написанные Донной Саммер